USS Astoria je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Astoria (1917) 
 USS Astoria (CA-34) 
 USS Astoria (CL-90)

Astoria